Público – quotidiano portoghese
 Público – giornale online spagnolo